

Топоніми

Тете — місто.
 Тете — провінція.

Футболісти 

 Тете — бразильський футболіст.

Футбольні клуби 
 Чінгале ді Тете — мозамбіцький футбольний клуб.